Paramount Theater Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Paramount Theater Building (Indiana), ID-Nr. 91001165
 Paramount Theater Building (Iowa), ID-Nr. 76000778